Формати (від , ,  — вид, зовнішність):

 розмір книги, аркуша, картки тощо (приклад: формат паперу);
 певна структура інформаційного об'єкта (приклад: формат файлу);
 сукупність регламентованих в архітектурі ЕОМ структур для представлення різних видів інформації (приклад: формати даних)
 спосіб побудови і подачі, форма проведення якої-небудь події, заходу (приклад:  формат зустрічі; медіа-формат; формат мовлення)

Види форматів 

 Формат паперу — стандартизовані розміри паперового аркуша.
 Формат твору мистецтва — специфічна внутрішня організація твору, відповідно до певного жанру і стилю.
 Формат мовлення радіостанції чи телеканалу, його стандарт (типаж) подачі, в тому числі за жанрами: новинний, спортивний, гумористичний і т. д.
 Формат кінематографа — сукупність технічних характеристик застосовуваної кіноплівки (розмір кадру) або цифрової матриці, кінознімальної і кінопроєкційної апаратури та звукового обладнання, що визначають якість кінофільму.

Формати в інформатиці 
 Формат файлу — опис структури даних в комп'ютерному файлі.
 Текстовий формат — формат зберігання текстових даних.
 Графічні формати — формати зберігання графічної інформації (фотографій і малюнків).
 Цифрові аудіоформати — формати зберігання звукових файлів.
 Формат відео — формати зберігання відеоінформації; також співвідношення сторін екрану: 4:3, 14:9, 16:9.
 Відкритий формат (його опис не закрито) — загальнодоступна специфікація зберігання даних.

Форматування тексту 
 Форматування тексту (розмітка) — загальна назва ознак тексту (шрифтів, кольору та ін), які змінюють його зовнішній вигляд, але не зміст. Також так називається сам процес оформлення тексту.
 Форматування диска — процес розмітки комп'ютерного диска (жорсткого диска, дискети) — розбиття його на логічні частини (сектори, доріжки) та їх позначення. При форматуванні знищується (не завжди безповоротно) вся інформація на диску.

Див. також 
 Формат FASTA
 Форматування